

Località
 Brinkley (Arkansas), USA
 Brinkley (Nottinghamshire), Inghilterra
 Brinkley (Cambridgeshire), Inghilterra

Persone con cognome Brinkley
 Alan Brinkley, storico
 Christie Brinkley, attrice, modella, ex moglie di Billy Joel
 David Brinkley, giornalista
 David R. Brinkley, politico del Maryland 
 Don Brinkley, sceneggiatore
 Douglas Brinkley, storico
 Mark Brinkley, autore
 Amy Woods Brinkley donna d'affari
 John Brinkley (astronomo) (1763-1835), astronomo irlandese
 John R. Brinkley (1885-1941), medico statunitense
 Paul Brinkley, politico statunitense
 Robert Brinkley, ambasciatore britannico
 Stephen Brinkley, stampatore del XVI secolo
 Sterling Brinkley uomo d'affari